Нарвинский сельсовет — сельское поселение в Манском районе Красноярского края.

Административный центр — село Нарва.

География 
Удаленность населенного пункта от центра муниципального района — 42 км.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Нарва.

Местное самоуправление 
 Нарвинский сельский Совет депутатов

Срок полномочий: 4 года. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Олейник Сергей Сергеевич

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания 

Муниципальные образования Манского района
Сельские поселения Красноярского края